

Geografia 
 López de Micay – comune della Colombia nel Dipartimento di Cauca
 Puerto López – comune della Colombia nel Dipartimento di Meta
 Lopez – municipalità delle Filippine nella Provincia di Quezon
 López – comune del Messico
 Isola Lopez – isola dell'arcipelago delle isole San Juan, Stati Uniti d'America

Personaggi immaginari 
 Diego Lopez – personaggio della serie tv Boris
Lopez – personaggio del film Scarface
 Maya Lopez – personaggio dei fumetti
 Santana Lopez – personaggio principale della serie tv statunitense Glee

Persone

López

Lopez
Brayan Lopez – velocista italiano
Brook Lopez – cestista statunitense
Camille Lopez – rugbista a 15 francese
Christian Lopez – ex calciatore francese
Clayton Lopez – ex defensive back ed ex allenatore di football americano statunitense
 Colby Lopez, meglio conosciuta come Seth Rollins – wrestler statunitense
Davide Lopez – psicoanalista e aforista italiano
Denise Lopez – cantante messicana naturalizzata svedese
Eugenia Lopez Nuñes – mezzosoprano italiana
Eva Lopez – cantante e cantautrice francese
Fabio Lopez – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Filippo Lopez y Royo – arcivescovo cattolico italiano e viceré di Sicilia
Francis Lopez – compositore francese
Gabriele Lopez – doppiatore e cantautore italiano, figlio di Giorgio
Gennaro Lopez – politico italiano
George Lopez – attore, regista e produttore cinematografico statunitense
Gerry Lopez – surfista e attore statunitense
Giorgio Lopez – attore, doppiatore, regista teatrale e direttore del doppiaggio italiano
Giovanni Lopez – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Guido Lopez – scrittore e giornalista italiano, figlio di Sabatino
Jennifer Lopez – cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, showgirl, produttrice discografica e produttrice cinematografica statunitense
Luigi Lopez – compositore, musicista e cantante italiano
Lynda Lopez – giornalista statunitense
Marcus Lopez – calciatore statunitense di Guam
Martin Lopez – batterista svedese, di origini uruguaiane
Massimo Lopez – attore, comico, doppiatore, imitatore e conduttore televisivo italiano, fratello di Giorgio
Matthew Lopez – drammaturgo e sceneggiatore statunitense
Maxime Lopez – calciatore francese, di origini spagnole e algerine
Michele Lopez – scrittore, numismatico e antichista italiano
Myrlena López – pallavolista portoricana
Nicolas Lopez – schermidore francese
Patrizia Lopez – cantante statunitense naturalizzata italiana
Perry Lopez – attore statunitense
Priscilla Lopez – attrice, ballerina e cantante statunitense
Robert Lopez – musicista e compositore statunitense
Robin Lopez – cestista statunitense
Sabatino Lopez  – drammaturgo, critico letterario e docente italiano
Sessilee Lopez – modella statunitense
Sylvia Lopez – attrice e modella francese
Théo Lopez – sciatore alpino francese
Totò Lopez – ex calciatore italiano
Trini Lopez – cantante, chitarrista e attore statunitense
Vini Lopez – batterista statunitense

Altro 
 18150 Lopez-Moreno – asteroide del sistema solare
 4657 Lopez – asteroide del sistema solare
 Attacco Lopez – apertura del gioco degli scacchi
López – cognome